Anita van Eijk - Echtgenote van prins Pieter-Christiaan
Arian van Eijk - Nederlands rooms-katholiek zuster 
Cees van Eijk - Nederlands Groen Links-politicus
Frans van Eijk - Jachtvlieger en oorlogsfotograaf en -filmer van het 322-Squadron
Han van Eijk - Nederlands zanger
Inez van Eijk - Nederlands publiciste en schrijver
Kristel van Eijk - Nederlands actrice en presentatrice
Marc van Eijk - Nederlands voetballer
Theo van Eijk - Nederlands CDA-politicus
Ton van Eijk - Nederlands priester
Wim Eijk - Aartsbisschop van Utrecht
Willem van Eijk - Nederlands seriemoordenaar

Zie ook 
 Eyck (doorverwijspagina)